Суперкубок Іраку з футболу 2021  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 вересня 2021 року між чемпіоном і володарем кубка Іраку клубом Аль-Кува Аль-Джавія та віце-чемпіоном Іраку клубом Аль-Завраа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf

2021
Ірак
Вересень 2021
2021 в ірацькому спорті